Poker Face, Hamaszaki Ajumi japán énekesnő dala
Poker Face, Lady Gaga amerikai énekesnő dala